Сучасні райони у містах України:

 Київський район, місто Донецьк
 Київський район, місто Одеса
 Київський район, місто Полтава
 Київський район, місто Сімферополь
 Київський район, місто Харків

Історичні райони в Україні та Росії:

 Київський район — історичний район у складі Київської округи Української СРР у 1927–1930 роках утворений навколо Києва.
 Київський (Святошинський) район — перша назва Києво-Святошинського району Київської області Української РСР у 1937–1944 роках утвореного навколо Києва
 Київський район — історичний район у складі Ростовської області РРФСР у 1934–1963 роках із центром у селі Усть-Мечетка.

Об'єкти, названі на честь Києва